David Dunlop ist der Name folgender Personen:

* David Dunlop (Segler) (1859–1931), britischer Segler
 David Dunlop (Bischof) (1897–1968), britischer Geistlicher der Anglikanischen Kirche, Bischof von Jarrow
 David J. Dunlop (* 1941), kanadischer Geophysiker